Ekaterina Pavlovna Vjazemskaja – nobildonna russa
 Evdokija Vjazemskaja  – monaca cristiana Stolta in Cristo russa, santa della Chiesa ortodossa russa
 Marija Arkad'evna Vjazemskaja – nobildonna russa